Фон Бафута — король или фон (местный правитель), города Бафут и прилегающих к нему районов в Северо-Западной провинции Камеруна, которые составляют бывшее Королевство Бафута. В настоящее время фон Бафута по-прежнему является местным правителем, но находится под юрисдикцией Правительства Камеруна и правления Фонов. Бафут — один из крупнейших городов Северо-Западной провинции.

Когда-то автократическое Королевство Бафута было превращено в часть немецкого протектората Камеруна (Kamerun Schutzgebiet) из-за растущей напряженности, военного конфликта и, наконец, поражения от рук немцев в Бафутских войнах (1901—1907) во время правления Абумби I. После Первой мировой войны фон Бафута и его люди стали частью британского протектората Камеруна или Британского Камеруна.

Международный образ 
Фон Бафута, пожалуй, лучше всего запомнился благодаря юмористическому изображению Фона Ачиримби II Джеральдом Дарреллом в его книгах, описывающих миссии по сбору животных в Бафуте в 1940-х и 1950-х годах — «Бафутские гончие» и «Зоопарк в моем багаже».

Список королей Бафута 

 Феурлу (1516—1552), 1-й король Бафута
 Небаси Сух (1552—1570), 2-й король Бафута
 Амбеби Ферх (1570—1635), 3-й король Бафута
 Небанфор (1635—1677), 4-й король Бафута
 Чунга (1677—1708), 5-й король Бафута
 Нгва Аби-Фу (1708—1752), 6-й король Бафута
 Тумфонг (1752—1799), 7-й король Бафута
 Ачиримби I (1799—1852), 8-й король Бафута
 Абумби I (1852—1932), 9-й король Бафута
 Ахиримби II (1932—1968), 10-й король Бафута
 Абумби II (1968 — ), 11-й король Бафута.

Ссылки 
 Ritzenthaler, Pat, 1966: The Fon of Bafut, New York: Thomas Y. Crowell.
 Ritzenthaler, Robert and Pat 1962: Cameroons Village: an ethnography of the Bafut (Milwaukee Public Museum Publications in Anthropology, 8), Milwaukee: Milwaukee Public Museum.
 Aletum Tabuwe, Michael, 1973: Political conflicts within the traditional and the modern institutions: a case study of the Bafut-Cameroon, Louvain: Vander.
 Dances and Rituals of the Kingdom of Bafut and Babanki, Cameroon, 1981—1983; Video, Human Studies Film Archive, Smithsonian Institution.
 R. K. Engard; «Myth and political economy in Bafut (Cameroon) — the structural history of an African kingdom»; Paideuma, Vol. 34, pp. 49 — 89; 1988
 R. K. Engard; «Dance and power in Bafut (Cameroon)», Creativity of power: Cosmology and action in African societies, ed. W. Arens and Ivan Karp, Smithsonian Institution Press; 1989

Политика Камеруна
История Камеруна
История Африки